Antonin – forma francese del nome proprio di persona Antonino
Tonino (Antonin) – romanzo di Henri Bosco

Pagine correlate
Saint-Antonin